El término Dimitrov es un apellido/patronimo/nombre familiar común en Bulgaria, puede referirse a:

Artes y cultura 
 Darko Dimitrov () (1973-), nacido en Skopje (R. S. de Macedonia, R. F. S. de Yugoslavia), canta autor, músico, escritor musical, productor musical, ejecutivo discográfico, principalmente de música étnica macedonia, aclamado revitalizador de la música pop macedonia y con reconocimiento internacional.
 Ivan Dimitrov (1958-), nacido en Dupnitsa (Provincia de Kyustendil, Bulgaria), escultor, pintor, dibujante de grabados búlgaro.
 Vladimir Dimitrov Poppetrov () (1882-1960), conocido como Vladimir Dimitrov-Mastrora ( (Mastrora: el Maestro), nacido en Frolosh (Distrito de Kocherinovo, Departamento de Kyustendil, Principado de Bulgaria, Imperio Otomano), pintor búlgaro.

Astronomía 
 2371 Dimitrov, asteroide descubierto en 1975 por Tamara Mijáilovna Smirnova.

Ciencias sociales 
 Grigor Dimitrov Dimitrov () (1958-), sociólogo búlgaro especializado en sociología histórica europea.
 Bozhidar Dimitrov Stoyanov () (1945-), nacido en Sozopol (Distrito de Sozopol, Provincia de Burgas, Bulgaria, historiador y político búlgaro, especializado en a historia búlgara medieval, el Imperio otomano en Bulgaria y a la Cuestión de Macedonia, es miembro del Partido Socialista Búlgaro.

Deportes 
 Denis Dimitrov  () (1994-), nacido en Montana (Bulgaria) (Provincia de Montana, Bulgaria), atleta búlgaro.
 Grigor Dimitrov Dimitrov () (1991-), nacido en Haskovo (Provincia de Haskovo, Bulgaria) jugador de tenis búlgaro.
 Georgi Draganov Dimitrov  () (1931-), nacido en Varna (Provincia de Varna, Bulgaria), futbolista búlgaro.
 Georgi Georgiev Dimitrov () (1959-), nacido en Gledachovo (Distrito de Radnevo, Provincia de Stara Zagora, Bulgaria), futbolista búlgaro, célebre por su participación en la copa de fútbol Copa FIFA México '86.
 Ivan Milanov Dimitrov () (1935-), nacido en Sofía (Provincia de Sofía-Ciudad, Bulgaria), futbolista búlgaro, célebre por su participación en las copas de fútbol de Copa FIFA Chile '62 y Copa FIFA México '70.

Galardones 
 Orden de Georgi Dimitrov (), condecoración de la República Popular de Bulgaria, para recompensar servicios a la libertad de Bulgaria o al socialismo.
 Premio Dimitrov (), fue el principal premio a las ciencias, artes o al activismo por la paz entregado en la República Popular de Bulgaria.

Geografía 
 Bahía Dimitrov (, 'Dimitrov Zaliv' \di-mi-'trov 'za-liv\), ubicada en Península Velingrado (Costa Graham, Tierra de Graham, Antártida), nombrada en 2010 en honor a Bozhidar Dimitrov Stoyanov por su apoyo al programa Antártico Búlgaro.
 Barrio George Dimitrov ), localidad de Maputo, Mozambique, en el límite norte con el aeropuerto de Maputo.
 Barrio Jorge Dimitrov, localidad de Managua en Nicaragua, límite este con la Catedral Metropolitana de Managua y la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua.
 Dimitrov (), hasta 1949 llamado Ghuylasar Nerk'in (), localidad de la Provincia de Ararat en Armenia, fundada en 1831. 
 Dimitrov o Dmitrievka , localidad en el Óblast de Tambov en la Federación Rusa, fundada aproximadamente en 1626.
 Dimitrovgrad (), localidad del Provincia de Haskovo, Bulgaria), fundada en 1947 con la fusión de Rakovski, Mariyno y Chernokonyovo, bajo las órdenes de gobierno de Gueorgui Dimitrov, una de las primeras ciudades preplanificadas en Bulgaria de postguerra, orientada a generar un centro industrial y agrícola, bajo los conceptos de desarrollo comunista. Sufrió un declive económico entre 1985 y 1990, pero la integración de las industrias químicas y cementeras sacaron a flote la ciudad.
 Dimitrovgrad , localidad del Raión de Melekes, Óblast de Uliánovsk, Región del Volga, Distrito del Volga, Federación Rusa), fundada en 1698 como Chuvachi Melekes  hasta 1877, subiendo de importancia y nombrada Posad Melekess , Ciudadela Melekess), llamado a también  Melekess Ruso ( (pues parte del pueblo de emigró a Samara), luego de la Revolución de Octubre y la Guerra Civil Rusa  entre enero y abril de 1919 pasó al grado de Capital de Distrito y fue denominada Luxemburgo por Rosa Luxemburgo, pero volvió al nombre de Melekess, en 1972 fue renombrada Dimitrovgrad. Fue desde el siglo XVIII un importante centro industrial, uno de los únicos que soportó la crisis de 1917.
 Myrnohrad, antes llamada  Dymytrov  (, ) Novoekonomichne () o Novi Donbass (, ), ciudad en el Óblast de Donetsk en Ucrania. Importante zona minera desde inicios del 1900.

Milicia 
 Batallón Dimitrov (1936), nombre unidad militar número 18 de la XV Brigada Internacional durante la Guerra Civil Española, formada con más de 800 exiliados de los Balcanes.

Política 
  Georgi Dimitrov Mavrov (), llamado Mavroto (, El Moro) (1852-1921), nacido en Salónica (Sanjacado de Salónica, Eyalato de Salónica, Imperio Otomano), un revolucionario búlgaro, miembro del Comité Central Revolucionario Secreto Búlgaro, fue uno de los gestores en la unificación de Bulgaria en 1885.
 Gueorgui Dimitrov (), (1882-1949), nacido en Kovachevtsi (Distrito de Radomir, Departamento de Kyustendil, Principado de Bulgaria, Imperio Otomano), abogado y político comunista búlgaro, miembro del Partido Social Demócrata de los Trabajadores de Bulgaria y desde 1919 Partido Comunista Búlgaro, secretario general de la Internacional Comunista entre 1934 y 1943.
 Georgi Mijov Dimitrov () (1903-1972), conocido como G. M. Dimitrov o Gemeto (, "El G. M."), nacido en Eregli (Kaza de Tekirdagi, Sanjacado de Tekirdagi, Valiato de Edirne, Imperio Otomano), fue un político tracio de orígenes búlgaros, de joven estudió en Croacia y se asentó en Bulgaria, donde formó y participó en la Unión National Agraria de Bulgaria (Concenio de Cooperación Alexander Stamboliyski, agricultores de izquierda) entre 1930 y 1940, luchó con los comunistas contra el frente italo-alemán, al fin de la guerra siguió su carrera política pero su contacto con los británico suscitó dudas al gobierno soviético, en 1945 huyó a Italia y luego a Estados Unidos; desde el exterior creó el Frente Verde para oponerse al gobierno socialista búlgaro.
 Stefan Dimitrov Todorov () (1889-1912), conocido como Stanke Dimitrov () o Marek (: Marxista Antifacista Revolucionario Emigrante Comunista), nacido en Dupnitsa (Departamento de Kyustendil, Principado de Bulgaria, Imperio Otomano), miembro de alto nivel del Partido Social Demócrata de los Trabajadores de Bulgaria, desde 1919 en Partido Comunista Búlgaro.

Referencias